Сосэй или Сосэй-хоси, Монах Сосэй, Священник Сосэй, мирское имя — Ёсиминэ Харутоси (素性 или 素性法師, ок. 816 — ) — японский  и буддийский монах.

Сын поэта Хэндзё, также бывшего буддийским монахом. Писал в жанре вака. Вошёл в число 36 бессмертных поэтов. Крупнейший поэт антологии Кокинсю. Одно из его танка включено в антологию Хякунин иссю:

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в 810-е годы
Японские поэты
Буддийские монахи